

Bielorussia
Grabovo – nome russo del centro abitato di Grabava nella Regione di Homel' nel Distretto di Žytkavičy 
Grabovo – nome russo del centro abitato di Grabava nella Regione di Homel' nel Distretto di Rahačoŭ
Grabovo – nome russo del centro abitato di Grabava nella Regione di Hrodna nel Distretto di Iŭe
Grabovo – nome russo del centro abitato di Grabava nella Regione di Hrodna nel Distretto di Zėl'va
Grabovo – nome russo del centro abitato di Grabava nella Regione di Mahilëŭ

Kazakistan
Grabovo – nome russo del centro abitato di Kosagash

Polonia
Grabovo – nome russo del centro abitato di Grabowo

Russia
Grabovo – centro abitato dell'Oblast' di Penza
Grabovo – centro abitato dell'Oblast' di Pskov

Ucraina
Grabovo – centro abitato dell'Oblast' di Odessa
Grabovo – centro abitato dell'Oblast' di Leopoli
Grabovo – centro abitato dell'Oblast' della Transcarpazia
Grabovo – nome russo del centro abitato di Grabove dell'Oblast' di Volinia nel Distretto di Stara Vyživka
Grabovo – nome russo del centro abitato di Grabove dell'Oblast' di Volinia nel Distretto di Šac'k
Grabovo – nome russo del centro abitato di Grabove dell'Oblast' di Donec'k